Farnbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Farnbacher (* 1984), deutscher Rennfahrer
 Horst Farnbacher (* 1961), deutscher Automobilrennfahrer
 Mario Farnbacher (* 1992), deutscher Rennfahrer